Kate Chopin House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Kate Chopin House (Louisiana), NRHP-Nr. 93001601
 Kate Chopin House (Missouri), NRHP-Nr. 86000209